San Juan del Río (municipio) puede referirse a:
Municipio de San Juan del Río (Orense) España.
Municipio de San Juan del Río (Durango) México.
Municipio de San Juan del Río (Querétaro) México.